Weißkäse (auch Weißer Käse) steht für:
 Quark und ähnliche Frischkäse
 Salzlakenkäse

Siehe auch:
 Käse